Mitologia: 
 Cimòdoce, una de les Nereides
 Cimòdoce, una nau que fou transformada en nimfa de mar.

Notes